Соревнования по одиночному фигурному катанию среди женщин на зимних Олимпийских играх 1972 прошли 4, 5 и 7 февраля в Саппоро (Япония) на искусственном льду Ледового дворца спорта Макоманай и Дворца спорта Микахо.

Медалисты

Результаты

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1972

Ссылки 
 Результаты на сайте В. Соловьёва
 Результаты 

Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1972